Sagrado Coração de Jesus, rito católico

Topônimos 
Brasil
 Coração de Jesus (Minas Gerais), município
 Coração de Jesus (Belo Horizonte), bairro

Portugal
 Coração de Jesus (Lisboa), freguesia 
 Coração de Jesus (Viseu), freguesia

Ver também